

Antroponimi 
 Urbana – forma femminile del nome proprio di persona Urbano

Geografia 
 Italia
 Urbana – comune in provincia di Padova
 Urbana – città campana dell'ager Falernus, oggi Carinola

 Stati Uniti d'America
 Urbana – capoluogo della Contea di Champaign, Illinois
 Urbana – città della Contea di Benton, Iowa
 Urbana – città della Contea di Dallas, Missouri
 Urbana – città della Contea di Steuben, New York
 Urbana – capoluogo della Contea di Champaign, Ohio

Altri progetti